ПНП может означать следующее:

Политические партии:
 Пакистанская народная партия
 Палестинская народная партия
 Перуанская националистическая партия
 Иногда название Польской крестьянской партии переводят как «Польская народная партия».
 Партия национального примирения — прошлое название сальвадорской Национальной коалиционной партии.

Другое:
 Плановый навигационный прибор
 Предсердный натрийуретический пептид
 Подразделение непосредственного подчинения
 Природный национальный парк
 Потенциально нежелательные программы, данная аббревиатура встречается в антивирусах.
 Приоритетный национальный проект
 Паспорт нового поколения
 Пути необщего пользования
 PnP — Print and Play (Распечатай и играй) — термин в настольных играх, означающий изготовление настольных игр своими руками.